Ecóis — povo da Nigéria
 Mitologia ecói — mitologia dos ecóis
 Línguas ecoides — línguas dos ecóis